Алекса́ндр Миха́йлович Ре́вич (настоящее имя — Рафаэль Михайлович Шендерович; 2 ноября 1921, Ростов-на-Дону — 24 октября 2012, Москва) — русский поэт и переводчик, педагог. Лауреат Государственной премии России (1998).

Биография

Семья 
Отец, Михаил Павлович (Файбишевич) Шендерович, происходил из многодетной семьи дамского портного, был младшим офицером в Добровольческой армии, учился в Петербургской консерватории по классу виолончели А. В. Вержбиловича. Мать — врач Вера Рафаиловна Сабсович (?—1963), из семьи врачей (её родители — Рафаил Лазарович Сабсович и Розалия Елиазаровна Сабсович, урождённая Ревич, — руководили частной лечебницей Сабсовичей в Ростове), приходилась племянницей жене С. М. Кирова Марии Львовне Маркус (1885—1945), заведующей трудпрофилакторием Института экономики АН СССР.

Сестра матери, Елизавета Рафаиловна Сабсович, была замужем за скульптором Иовом Корниловичем Алтуховым (1884—1937). Дядя (муж сестры отца, меццо-сопрано Елены Павловны Шендерович) — советский отоларинголог и онколог, профессор Давид Иосифович Зимонт (1883—1961), основатель и первый заведующий кафедры болезней уха, горла и носа Ростовского медицинского института (1931—1953). Двоюродный брат — пианист, концертмейстер, профессор Евгений Михайлович Шендерович (1918—1999).

Родители расстались, когда Александру было 6 лет; отец был расстрелян немцами в 1942 году под Таганрогом.

Жена — Мария Исааковна Ревич (1922—2014).

Похоронен на Ваганьковском кладбище (25 уч.).

Творческий путь 
До Великой Отечественной войны учился в военном училище пограничных войск в Орджоникидзе, вышел из него лейтенантом и сразу был отправлен на фронт. В Одесской области попал в плен, бежал, прошёл пешком всю оккупированную Украину, снова был захвачен немцами при попытке перейти линию фронта в районе Таганрога, снова побег и переход через замерший Таганрогский залив, добрался до своих. В декабре 1941 года Особым отделом Южного фронта осуждён, попал в штрафбат. Тяжело ранен при переправе через реку Донец, восстановлен в офицерских правах. Демобилизован после третьего ранения. Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (за побег из плена в 1958 г.), 24 медалями, в том числе «За оборону Сталинграда».

Литературный псевдоним Ревич — девичья фамилия бабушки по материнской линии, врача Розалии Элиазаровны (Лазаревны) Сабсович (1860—1942).

После демобилизации в 1945-46 гг. учился на историческом факультете Ростовского-на-Дону госуниверситета, в 1947 г. в МГУ на историческом факультете, в 1947—1951 студент Литературного института им. Горького (поэтический семинар П. Антокольского, окончил в 1951 г.). Преподавал на кафедре художественного перевода Литинститута с 1994 по 2011 год, профессор.

Как поэт-переводчик начинает активно печататься с начала 1950-х годов, переводит многих польских поэтов, в том числе Мицкевича, Галчинского, Ружевича и других, сам пишет стихи по-польски, публикуемые в Польше. В 1970-е годы начинает переводить с французского — Верлена, Бодлера, Рембо, но главным делом его переводческой жизни стал перевод книги Верлена «Мудрость» и полный перевод «Трагических поэм» Агриппы Д’Обинье (вышел в 1996 году, отмечен Государственной премией РФ).
С 1962 года — член Союза писателей СССР.

Книги стихов Ревича начинают издаваться с 1970 г.

Сочинения

Поэзия 
 След огня: Стихи, поэма. : Советский писатель, 1970
 Единство времени: Стихи. : Советский писатель, 1977
 Поэмы. — Предисловие И. Сельвинский, Н. Панченко, Евг. Рейн. — : РИФ «РОЙ», 1994. — 96 с.; 1000 экз. — ISBN 5-89956-019-3
 Говорят поля. — : РБП, 1995. — 7 с., включая обл.; — ISBN 5-7612-0227-1 (Рекламная библиотечка поэзии) (50 лет Великой Победы) 
 Чаша: Стихотворения. Поэмы. Переводы. — : Ладомир, 1999. — 207 с.; портр. — ISBN 5-86218-305-1
 Дарованные дни: стихи, поэмы, переводы. — : Время, 2004 (Екатеринбург: ГИПП Урал. рабочий). — 735 с., [4] л. ил., портр.; В пер. — ISBN 5-94117-062-9 (Поэтическая библиотека)
 Из книги жизни: Поэмы, записки поэта. — : Радуга, 2007. — 286 с.; В пер. — ISBN 978-5-05-006406-6 
 Позднее прощание: Лирика, поэмы, записки. — : Русский импульс, 2010. — 479 с.; В пер. — ISBN 978-5-902525-35-7 
 Перед светом: О войне. О Москве. М.: Русский импульс, Издательский дом «Вече», 2013.
 А в небе ангелы летят. Военные стихи и поэмы. М., 2013

Переводы 
 Гадагатль А. М. Песнь об ауле. / Пер. с адыгейского. Краснодар, 1954
 Джонуа Ч. У подножья горы. / Пер. с абхазского. М., 1961
Йондо Э. Э. Камерун! Камерун! / Пер. с французского. М., 1963
Имерманис А. Земля во Вселенной одна. / Пер. с латышского. М., 1967
 Озга-Михальский Ю. Полнолуние. М., 1967. В соавторстве с О. Ивинской
 Броневский В. В мазовецких открытых просторах. Варшава, 1973
 Амадо Эрнандес. Зерна риса. / Перевод с тагальского. М., 1971
 Амир Хосров Дехлеви. Восемь райских садов. Пер. с фарси. М., Художественная литература, 1975
 Вациетис О. Часы разной длины. М., 1977. В соавторстве с О. Чухонцевым
 Песни Шираза. М., 1987
 Т. Агриппа д’Обинье. Трагические поэмы. М., 1993
 Паломник: Страницы европейской поэзии XIV—XX веков. / В переводах А. Ревича. — : Этерна, 2007. — 560 с. ISBN 978-5-480-00140-2
 C итальянского — Франческо Петрарка
 C сербско-хорватского — Гекторович, Налешкович, Димитрович, Ранино, Баракович, Златарич, Примович, Мажебрадич, Гундулич, «Юнацкие песни»
 C французского — де Перье, Ронсар, д’Обинье, дю Бартас, Малерб, де Ренье, Расин, Гюго, Мюссе, Нерваль, Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Гийом Аполлинер, Луи Арагон, Жакоте, Тролье
 C немецкого — Гёте, Тик, Брентано, Гейне
 C польского — Бродзинский, Мицкевич, Словацкий, Бервинский, Ленартович, Сырокомля, Аснык, Тетмайер, Тувим, Броневский, Ивашкевич, Галчинский, Ружевич, Пшибось, Бачинский
 C английского — Сидни, Мур
 C греческого — Варналис, Рицос, Паламас, Соломос (совместно с А. А. Тарковским).
 Слушай, память…: Переводы с французского; [сост. Ю. Покровская]. — : Русский импульс, 2014. — 639 с.: ил., портр. — ISBN 978-5-902525-60-8

Признание 
Лауреат Государственной премии России за перевод книги Агриппы Д’Обинье Трагические поэмы (1999, за эту работу ему была присуждена также Премия Мориса Ваксмахера), премии «Мастер» (2007), премия «Венец» (2008) за книгу стихов и поэм «Дарованные дни».

Примечания

Литература 
 Евтушенко Е. Драгоценно запоздалый. Новые Известия. 12.03.2010]
 Климова Г. Самая малость на дне. Дружба народов. 2007, 11.
 Анненков А. «Мы не сдали ни земли, ни небес, ни развалин». Дружба народов,2014, № 5
 Езерская К. Возрождение Возрождения. Литературная газета, 2007, 21-27 ноября
 Игрунова Н. Дружба народов, 2011, № 11
 Калашникова Е. «Я никогда не считал, что перевод -это донорство». Русский журнал. 05.05.2001
 Климова Г. «Дай речи течь, пока она жива…». Дружба народов, 2012, № 12
 Смирнов А. Русский Агриппа. Новый мир, 2000. № 8.
 Смирнов А. Пока не осушена чаша. О книге А. Ревича Чаша. 1999. «Новый Мир» 2000, № 8
 Чкония Д. Фомула Ревича. Дружба народов, 2008, № 3
 
См. также в книге «А человек зовет человека: воспоминания об Александре Ревиче» [сост. Г. Д. Климова ,С. А. Надеев]. -М.: Русский импульс, 2014._480с.:

"Александр Ревич (1921—2012) выдающийся мастер художественного перевода и замечательный поэт. Его переводы на русский язык Поля Верлена, Артюра Рембо, Франческо Петрарки, Генриха Гейне, Филиппа Сидни, Адама Мицкевича, Константы Ильдефонса Галчинского, Тадеуша Ружевича, Яниса Рицоса, Амира Хосрова Дехлеви и многих других поэтов известны ценителям настоящей поэзии. Шедевр его переводческого творчества — «Трагические поэмы» Агриппы д, Обиньи удостоен Государственной премии России. Об Александре Ревиче пишут, что он «стер разницу между понятиями „поэт“ и „переводчик“».

В последние годы изданы стихи и поэмы самого Александра Ревича. О его поэзии в разное время писали Илья Сельвинский: «Поэма Ревича — не лирическая поэма, но будучи эпической, она полна такого воспаленного
лиризма, как дай бог всякому», Евгений Рейн — «Сквозь эти стихи пробивается подчас нечто очень значительное, какой-то ток, идущий из самого сердца нашей литературы» и другие поэты.

Одна из основных тем творчества поэта-фронтовика — военная и Ревич посвятил ей многие стихи и поэмы.

В этой книге собраны воспоминания об Александре Ревите его близких, друзей, коллег-литераторов, студентов кафедры художественного перевода Литературного института им. Горького."

Ссылки 
 .
 А. М. Ревич на сайте Литературного института
 Тексты on line
 Интервью Русскому журналу
 Интервью Exprimo

Писатели Москвы
Поэты России
Поэты СССР
Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Переводчики СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики с французского языка
Переводчики с немецкого языка
Переводчики с польского языка
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Ваганьковском кладбище